Gaston Bogaert (schilder) (1918-2008), Belgisch kunstschilder
 Gaston Bogaerts (musicus) (1921-2022), Belgisch muzikant
 Gaston Bogaerts (rolschaatser), Belgisch rolschaatser